

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate ad agosto 2011.

Club

Nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni